Goehring ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Goehring (* 1962), US-amerikanischer Junk Bond-Analyst und Unternehmer
 Carl Goehring (19. Jahrhundert), deutscher Schriftsteller und Herausgeber
 Chase Goehring (* 1995), US-amerikanischer Sänger, Songwriter und Gitarrist
 Kenneth O. Goehring (1919–2007), US-amerikanischer Maler
 Leo Goehring (1891–1967), US-amerikanischer Hoch- und Weitspringer
 Margot Becke-Goehring (1914–2009), deutsche Chemikerin

Siehe auch:
 Göhring
 Göring